Röhr steht für:

 Röhr (Fluss), ein Nebenfluss der Ruhr in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Erich Röhr Maschinenfabrik, deutscher Hersteller von Traktoren
 Röhr Auto, von Hans Gustav Röhr gegründete Automarke

Röhr oder Roehr ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Votsmeier-Röhr (* 1957), deutscher Psychologe und Psychotherapeut
 Aloys Röhr (1887–1953), deutscher Bildhauer
 Bruno Röhr (1875–1926), deutscher Architekt
 Caroline Röhr (* 1962), deutsche Festkörperchemikerin und Hochschullehrerin
 Dorothea von Ritter-Röhr (* 1942), deutsche Soziologin, Psychoanalytikerin und Organisationsberaterin
 Eduard Röhr (* 1815), deutscher Revolutionär und Politiker

 Gerhard Röhr (1859–1930), deutscher Architekt 
 Hans Gustav Röhr (1895–1937), deutscher Konstrukteur und Automobilhersteller  
 Heinrich Röhr (1888–1969), deutscher Pädagoge
 Heinz Röhr (1931–2005), deutscher Theologe, Religionspädagoge und Religionswissenschaftler
 Hugo Röhr (1866–1937), deutscher Komponist
 Johann Friedrich Röhr (1777–1848), Theologe, Generalsuperintendent und Oberhofprediger in Weimar
 Karl Friedrich Röhr (1807–1892), Maurermeister und Baumeister
 Karl-Heinz Röhr (* 1935), deutscher Journalist und Hochschullehrer
 Lotti Ortner-Röhr (* 1931), deutsche Fotografin und Bildjournalistin
 Manolito Röhr (* 1981), deutscher Fotograf und Texter
 Matthias Röhr (* 1962), Gitarrist der Böhsen Onkelz
 Max Röhr (1931–2017), österreichischer Biochemiker und -technologe
 Michael Röhr (* 1945), deutscher Statistiker
 Otto Roehr (1880–nach 1919), deutscher Klavier-Humorist und Vortragskünstler
 Otto Röhr (1891–1972), deutscher Leichtathlet
 Peter Roehr (1944–1968), deutscher Objektkünstler
 Sofie Röhr-Brajnin (1861–1937), polnisch-deutsche Sängerin 
 Una Röhr-Sendlmeier (* 1954), deutsche Psychologin, Erziehungswissenschaftlerin und Linguistin
 Werner Röhr (1941–2022), deutscher Historiker
 Wolfgang Röhr (* 1948), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Roer
 Rohr
 Röhre
 Röhren
 Röhrer
 Röhricht
 Röhrle
 Röhrli
 Rörer